„Медикоптер 117“ () е германско-австрийски телевизионен сериал, който се излъчва между 11 януари 1998 и 28 юни 2007. Той е излъчван по телевизиите RTL и ORF.

Сюжет 

Сериалът разказва за животва на медицински екипи, който прави евакуации със хеликоптер.

Героите на „Медикоптер 117" са млади хора, които живеят и работят на границата между живота и смъртта. Те попадат в екстремни ситуации, а дори и сами ги търсят, като типични любители на контрастните емоции. Въпреки препятствията, персонажите на екрана непрекъснато доказват високия си професионализъм. Хеликоптерът се управлява от два екипа: екип А и екип Б. Всеки екип се състои от един пилот, един лекар и един санитар. „Всеки живот е ценен", е техният неписан девиз и затова се борят, докато не победят. Между тях цари атмосфера на искрено приятелство, мотивирано от принципа на мускетарите „Един за всички, всички за един".

Интересни факти 
В сериала е използван хеликоптер Eurocopter-Kawasaki BK-117B-2 – предпочитан в много планински и спасителни служби по света. Снимките на епизодите са правени с реални машини на Спасителната служба с позивни D-HECE, D-HEOE. Машините действат и до днес (2010 г.), след, като са преминали съответните модернизации и преоборудвания през годините.

Герои

Епизоди

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Сезон 4

Сезон 5

Сезон 6

Сезон 7

Външни препратки 
 
 "Medicopter 117" (D-HECE)

Германски сериали
Австрийски сериали